Villatte, Villate, Vilatte ou encore Vilate peut être :

Un patronyme

Villatte et La Villatte
 Benjamin de La Villatte, poète et compositeur français mort en 1641 ;
 X. de la Villatte, pseudonyme utilisé ponctuellement par Céleste Bouglé en 1885 ;
 Jean-Louis Villatte (1751 – 1802), général de la Révolution française ;
 Eugène-Casimir Villatte (1770 - 1834), général de la Révolution française ;
 Césaire Villatte (1816 - 1895), lexicographe allemand ;
 Louis Villatte, pseudonyme d'Anatole Baju (1861 - 1903), journaliste et écrivain ;
 Robert Villatte des Prûgnes (1869 - 1965), ingénieur agronome et écrivain français ;
 Noël Villatte (1872 - 1932) explorateur, astronome et cartographe français ;
 Louis Astier de Villatte (1897 - 1936), aviateur français , un des frères de Jean Astier de Villatte ;
 Jean Astier de Villatte (1900 - 1985), résistant français, compagnon de la Libération, un des frères de Louis Astier de Villatte ;
 Raymond Villatte (1912 - 1975), homme politique français.

Villate
 Elio Villate, artiste peintre surréaliste cubain
 Gaspar Villate, compositeur cubain (1851 - 1891)
 Pierre Villate, peintre et peintre-verrier français (1430-1505)

Vilatte
 Joseph-René Vilatte, prêtre anglican  (1854 - 1929) français

Vilate et La Vilate
 François Cartaud de La Vilate, ecclésiastique et homme de lettres français (1700 - 1737)
 Joachim Vilate, révolutionnaire français (1767-1795) également connu sous le nom de Sempronius-Gracchus Vilate

Un toponyme 
 Logis de la Villatte, en Charente
 Villate, commune française située dans le département de la Haute-Garonne

Voir aussi 
 Paronymie : 
 Lavillatte, commune française, située dans le département de l'Ardèche
 Familles Hérart et Vilatte, personnages d'une mini-série française Les Dames de la côte, diffusée en 1979 sur Antenne 2
 Château de Villattes à Léré (Cher) en France.